

Стобець — село в гміні Стеґна Новодворського повіту Поморського воєводства
 Стобець — село в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства